Princeville (Carolina do Norte)
Princeville (Illinois)
Princeville (Havaí)

Desambiguações de topônimos